Zhongshan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongshan (socken i Kina, Zhejiang), 
 Zhongshan (socken i Kina, Shandong), 
 Zhongshan Xiang (socken i Kina, lat 24,13, long 98,57), Yunnan, 
 Zhongshan Xiang (socken i Kina, lat 24,98, long 104,62), Yunnan, 
 Zhongshan (socken i Kina, Guangxi)

Robotskapade Kinaförgreningar